Denis Hickie (1976-), un joueur irlandais de rugby à XV ;
 James Hickey (1920, 2004), un cardinal américain ;
 John Benjamin Hickey, acteur américain ;
 Kenny Hickey (1966-), un guitariste américain ;
 Noah Hickey (1978-), un footballeur néo-zélandais ;
 Robert Hickey (1974-), un joueur néo-zélandais de basket-ball ;
 Simon Hickey (1994-), un joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 William Hickey (1927-1997), un acteur américain.

Personnage de fiction 
 Earl Hickey, un personnage de la série télévisée Earl.

En anglais, hickey désigne également un suçon.